Australian Open 2018 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner. Det var den 106. udgave af Australian Open og den første Grand Slam-turnering i 2018. Mesterskabet blev afviklet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien, hvor hovedturneringen blev spillet i perioden 15. - 28. januar 2018, mens kvalifikationen afvikledes samme sted ugen inden hovedturneringen, den 10. - 14. januar.

Herresingletitlen blev vundet af Roger Federer, som dermed vandt sin 20. grand slam-titel i karrieren og dermed forbedrede sin egen rekord for flest vundne grand slam-turneringer i herresingle. I finalen vandt schweizeren med 6-2, 6-7(5), 6-3, 3-6, 6-1 over Marin Čilić. Sejren i damesinglemesterskabet gik Caroline Wozniacki, som i finalen besejrede Simona Halep med 7-6(2), 3-6, 6-4, og som dermed vandt sin første grand slam-titel og samtidig avancerede til førstepladsen på WTA's verdensrangliste for første gang i seks år.

I herredoublerækken gik titlen til Oliver Marach og Mate Pavić, der begge vandt deres første grand slam-titel i herredouble ved at vinde finalen over Juan Sebastián Cabal og Robert Farah med 6-4, 6-4. Pavić vandt også mixed double-titlen, da han sammen med Gabriela Dabrowski finalebesejrede Tímea Babos og Rohan Bopanna med 2-6, 6-4, [11-9]. Sidst men ikke mindst gik sejren i damedouble til Tímea Babos og Kristina Mladenovic, som sikrede sig titlen, da de slog Jekaterina Makarova og Jelena Vesnina i slutkampen med 6-4, 6-3.

I alt 743.667 tilskuere besøgte Melbourne Park i løbet af de 14 dage, turneringen varede, hvilket var ny rekord for Australian Open – 14.904 flere end i 2017.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Australian Open 2018 androg A$ 55.000.000, hvilket var en stigning på 10 % i forhold til året før, og præmierne i mesterskabsrækkerne fordelte sig som vist nedenfor.

Der var endvidere afsat A$ 2.200.000 til pengepræmier i rækkerne for kørestolstennis og opvisningsturneringerne med deltagelse af tidligere stjerner samt til per diem-udbetalinger.

Resultater 
Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Kørestolstennis 

Finalerne i rækkerne for kørestolstennis fik følgende resultater.

Eksterne henvisninger 
 Australian Open

Noter 

 
WTA Tour 2018
ATP World Tour 2018